El Hatico peut désigner :

Toponymes

El Hatico : une localité de la paroisse civile de Naricual dans la municipalité de Simón Bolívar dans l'État d'Anzoátegui ;
 El Hatico : une localité de la paroisse civile de Bolívar de la municipalité de Morán dans l'État de Lara.

Homonymie de toponyme